Laecanius ist der Name folgender Personen:

 Gaius Laecanius Bassus (Konsul 40), Suffektkonsul im Jahr 40 n. Chr.
 Gaius Laecanius Bassus (Konsul 64), römischer Konsul 64 n. Chr.
 Gaius Laecanius Bassus Caecina Paetus (1. Jh.), römischer Politiker und Senator